Totenbuch oder Totenverzeichnis steht für:

 Verzeichnis der verstorbenen Gemeindemitglieder, siehe Kirchenbuch
 Nekrolog (Totenverzeichnis) in Klöstern und Kirchen oder ohne Bezug zur Religion
 Jahrzeitbuch, kirchlicher Kalender, in dem verstorbene Wohltäter aufgeführt sind

Totenbücher nach Kulturen:
 Ägyptisches Totenbuch
 Islamisches Totenbuch
 Keltisches Totenbuch 
 Tibetisches Totenbuch, siehe Bardo Thödröl